Бистрица (, ) — город на западе Румынии в Трансильвании, на реке Бистрица. Административный центр жудеца Бистрица-Нэсэуд.

Промышленность 
 Пищевая
 Мебельная, кожевенно-обувная промышленность
 Швейные, металлообрабатывающие, керамические предприятия.

Памятники архитектуры 

 Центральная площадь с лютеранской церковью (XIV век)
 Сгоревшая средневековая церковь
 Музей Бистрица-Нэсэуд с историческими находками.

Города-побратимы 
 Безансон, 
 Л’Акуила, 
 Зелёна-Гура, 
 Колумбус, 
 Херцогенрат,

Примечания 

Города Румынии